2 miejscowości na Białorusi:
 Makarowce – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim
 Makarowce – wieś w obwodzie witebskim